5 miejscowości w Polsce: 
 Krukowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń 
 Krukowo –  osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Wyryki
 Krukowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele 
 Krukowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak
 Krukowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Karlino

W Rosji
 Moskwie: Krukowo w Zielenogradzkim obwodzie administracyjnym Moskwy

Zobacz też: Kruków